RAND (корпорация)
 Reasonable and Non-Discriminatory
 RAND — в некоторых языках программирования функция генерации случайного (псевдослучайного) числа

См. также
 Список персоналий с фамилией Рэнд